Kittera ist der Familienname folgender Personen:

 John W. Kittera (1752–1801), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Kittera (1789–1839), US-amerikanischer Politiker